Роман Юрьевич Пидкивка (; ) — украинский футболист, вратарь.

Клубная карьера 
Роман является воспитанником львовского футбола. До 2012 года игрок выступал за дубль «Карпат». Его дебют в высшей украинской лиге состоялся 14 июля 2013 года в матче против «Ворсклы». В своём дебютном сезоне Роман провёл четырнадцать матчей и пропустил в них семнадцать мячей.

В 2019 году выступал за киевский «Арсенал», позже вернулся в «Карпаты».

Летом 2020 года перешёл в одесский «Черноморец».

Карьера в сборной 
Роман выступает за юношескую сборную своей страны. Он принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2014.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Ингулец»